Kizer steht für:

 Kizer (Arkansas), einen Ort im Lafayette County (Arkansas) im US-Bundesstaat Arkansas
 Kizer-Insel, Insel im Marshall-Archipel, Antarktis

Kizer ist der Familienname folgender Personen:

 Carolyn Kizer (1925–2014), US-amerikanische Dichterin

Siehe auch:
 Kiser
 Kyser